Irlands folkeafstemning om Lissabontraktaten 2008 fandt sted den 12. juni 2008. Valglokalerne var åbne mellem kl 7 og kl 22, lokal tid, og optællingen af valgresultatet begyndte kl 9 den 13. juni.

Resultatet af afstemningen blev offentligjort af den irske valgkommisson i Dublin Castle senere på eftermiddagen, og viste et nej-flertal på 53.4%.

Udfaldet af folkeafstemningen 
Udfaldet kom som en overraskelse fordi alle meningsmålinger havde tydet på et ja-flertal. Det blev dog fremhævet af valganalytikere at et irsk ja, var betinget af en høj vagdeltagelse, hvilket valget ikke var et eksempel på.

Kildehenvisninger 

Folkeafstemninger i Irland
Folkeafstemninger om EF/EU
Folkeafstemninger i 2008